Тепетлајо има више значења:

 Тепетлајо, Ла Агвита (Тулсинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепетлајо (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику